Гай Евеквоз (20 квітня 1952(1952-04-20)) — швейцарський фехтувальник на шпагах, срібний призер Олімпійських ігор 1972 року.
 Жан-Блез Евеквоз (27 листопада 1953(1953-11-27), Сьйон) — швейцарський фехтувальник на шпагах, бронзовий призер Олімпійських ігор 1976 року.